Бобро́вичи () — деревня в составе Княжицкого сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Лубнище, Никитиничи, Княжицы.

История 
Упоминается в 1642 году как фольварк Бобровец (иначе - Поповка) в составе имения Сеньково в Оршанском повете ВКЛ.  В 1681 году деревня Бобровичи на основании фундуша вместе с деревнями Лубнище и Никитиничи выделена из состава Княжицкого графства и передана надворным хорунжим литовским Константином-Владиславом Пацем основанному им в Княжицах доминиканскому монастырю.

Население 
 1999 год — 75 человек
 2010 год — 73 человека

Примечания

Ссылки 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района